Akron (Alabama), població de l'estat d'Alabama (EUA) 
 Akron (Colorado), població dels Estats Units a l'estat de Colorado.
 Akron (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana.
 Akron (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa.
 Akron (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Akron (Ohio), ciutat d'Ohio, Estats Units d'Amèrica.